Edmund Reismann ist der Name folgender Personen:

* Edmund Reismann (Politiker, 1881) (1881–1942), österreichischer Politiker (SPÖ), Wiener Gemeinderat
 Edmund Reismann (Politiker, 1907) (1907–1985), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat